Archibald Campbell kan syfta på flera personer, bland andra:

 Archibald Campbell, 2:e earl av Argyll (död 1513)
 Archibald Campbell, 4:e earl av Argyll (död 1558)
 Archibald Campbell, 5:e earl av Argyll (1530-1575)
 Archibald Campbell, 7:e earl av Argyll (ca 1576-1638)
 Archibald Campbell, 8:e earl av Argyll (1598-1661)
 Archibald Campbell, 9:e earl av Argyll (död 1681)
 Archibald Campbell, 1:e hertig av Argyll (död 1703)
 Archibald Campbell, 3:e hertig av Argyll (1682-1761)
 Archibald Campbell, 1:e baronet (1769-1843)
 Archibald Campbell (filosof) (1691-1756)
 Archibald Campbell (biskop) (död 1744)